Кампо Лаура има више значења:

 Кампо Лаура (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Лаура (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику